peut faire référence à :

Musique 
 Best Friend, chanson de Kana Nishino sortie en 2010, issue de l'album To LOVE.
 Best Friend, chanson de Saweetie featuring Doja Cat sortie en 2021, issue de l'album .

Cinéma 
 Best Friend, comédie dramatique sud-coréenne co-écrite et réalisée par , sortie en 2020.